Příjmení Neuman nosí více významných osobností:

 Alois Neuman (1901–1977) – československý politik
 František Neuman (* 1937) – český matematik
 Yair Neuman (* 1968) – izraelský anglicky píšící psycholog a filosof
 Vladimír Neuman (* 2000) – český fotbalový brankář

Podobné příjmení 
 Neumann

Externí odkazy